Юханна Ларссон і Ясмін Вер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли другі сіяні сестри Анастасія та Аріна Родіонови.
Кіміко Дате і Фудзівара Ріка здобула титул, у фіналі перемігши пару Софія Арвідссон і Кая Канепі з рахунком 6–2, 4–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

e-Boks Open, одиночний розряд
2012